Germania Leipzig steht für folgende Studentenverbindungen:

 Leipziger Burschenschaft Germania, gegründet 1818
 KDStV Germania Leipzig, gegründet 1986